True Story peut faire référence à :

Musique 
 True Story, deuxième album studio de Terror Squad, sorti le 
 True Story, album de la chanteuse thaïlandaise Parn Thanaporn

Cinéma 
 True Story, un film américain réalisé par Rupert Goold en 2015

Autres 
 True Story, magazine américain spécialisé dans la confession écrite